Yagua es una parroquia venezolana asentada en la parte norte del lago de Valencia,  del municipio Guacara, en el estado Carabobo.

El origen del nombre de Yagua está en el idioma de los indígenas de la zona. 'Yagua' sería el nombre taíno para la palma Attalea humbolddtiana, muy abundante en la región.

En la zona de Vigirima se encuentran petroglifos realizados por indios de tiempos prehispánicos.

Geografía 

La población de Yagua se halla a unos 59 metros sobre el nivel del mar en la zona norte del Lago de Valencia, al pie de la Cordillera de la Costa. Tiene una superficie total de 22 km²
Sus límites según la Gaceta Oficial
del Estado Carabobo
Extraordinaria n.º 1633 de fecha 1 de abril de 2004 son:
NORTE
 Con la Parroquia Urbana Guacara, por un punto del cerro La Josefina,
determinado con las Coordenadas N. 1.141.800 y E. 619.100 en el nacimiento de la
quebrada La Jabonera.
ESTE:
Con la Parroquia Urbana Guacara, desde el nacimiento de
la quebrada La Jabonera, hasta su desembocadura en el río Guacara, siguiendo aguas
abajo por dicho río hasta el puente de la autopista Valencia - Caracas.
OESTE:
Con el Municipio San Diego, por la fila La Josefina y Macomaco.
SUR:
Con la Parroquia Urbana
Ciudad Alianza, desde la punta de Tapiaca siguiendo por el eje de la autopista Valencia - Caracas hasta el caño El Nepe, (Coord. N. 1.131.400 y E. 621.000).

Historia 

La zona fue poblada desde hace miles de años por los indígenas de la zona del lago de Tacarigua.
El pueblo es fundado el 20 de febrero de 1958, como parte del pueblo de indios llamado Guacara.
En tiempos de Juan Vicente Gómez gran parte de la zona era propiedad de Don Antonio Pimentel, uno de los lugartenientes y compadre
del dictador.

El 27 de junio de 1988 Yagua fue elevada a parroquia rural de Guacara.

El transporte en una época no muy remota era con arrieros de mulas, carretas arriadas por caballos, adactandome poco a poco a los nuevos cambios se comenzaron a realizar a través de bicicletas, motonetas hasta que  se incorpora los vehículos y se va estableciendo las rutas de transporte privado para el público en general, se establece la ruta del transporte de Guacara los cuales se contaba con autobuses, las paradas las pedían era aplaudiendo en dar agradecimiento por el traslado hasta el sitio, aún el pueblo recuerda uno de esos bus que hasta está época finales del siglo  XX  se mantuvo rodando transladando a sus pasajeros y todos los reconocían por un particular nombre "El Kabubi de Yagua". Hoy lo recordamos y podemos observar estacionado como un verdadero icono que culturalmente se absorbe como reseña histórica de la parroquia no urbana.

Se estableció desde sus inicio a partir de 1745 en una matrícula hecha por el cura coajuntor de Guacara, Don Pedro Garcés del Álamo, aparevio Yagua como vecindario y la misma acusaba una población de 1091habitantes y 175casas, y, actualmente, es más de 18000habitantes, y fue elevada como una parroquia foránea del municipio Guacara, por la asamblea legislativa del Estado Carabobo actualmente consejo Legislativo, con fecha de 27 de junio de 1988 y en está época del , sigue siendo No Urbana.

Descripción geográfica 

En Yagua se halla una casa histórica llamada "La Concepción". El pueblo se halla al pie de las montañas que forman parte de la Cordillera de la Costa. En el cerro de Macomaco se halla una cueva conocida como "la Encantada". El territorio cuenta con sus aguas subterráneas.

Hay una plaza mayor con una iglesia católica, una casa parroquial y las plazitas o plazoletas las encontramos a lo largo de la parroquia desde el sector los Mangos que cuenta con una cerca del río, la segunda como plaza llamada "María Díaz" en honor a la comadrona o partera del pueblo en el sector Saman Azucena, la plazoleta de las Malvinas en el sector de las Malvinas.

Estructuralmente la parroquia la conforman veintiséis (26) consejos comunales, seis (6) asentamientos campesinos y por conformacion de otros sectores como lo es El Avispero. 

Quienes pujantemente elaboran sus proyectos para sus viviendas y poder lograr los servicios como los lograron los habitantes del Consejo Comunal del sector del Consejo Comunal La Milagrosa en el km4 de la varía te de Yagua, quienes se conformaron y promovieron la organización y planificación para obtener los servicio básicos para un buen vivir a través del financiamiento del Estado. Y impulsando así los otros consejos comunales para lograr las mejoras en la parroquia.

Población 

La población actual de la parroquia rural de Yagua es de algo más de 18 mil personas.

Infraestructura 

En los alrededores de Yagua se encuentra el segundo centro más importante de distribución de combustible de Venezuela.

Yagua tiene un importante centro deportivo para la zona, el Centro Deportivo Yagua.

Cerca de esta localidad se halla la Variante Bárbula-Guacara que conecta las autopistas Regional del Centro y Valencia-Puerto Cabello.

Festividades principales 
Fiesta de las Flores:
El 3 de mayo, el día de la Cruz de Mayo, los religiosos de Yagua, acompañados de los feligreses católicos, suben a una de las montañas de la zona para colocar flores a una cruz que se encuentra allí desde hace décadas. Al regresar, la gente de Yagua viste de flores a una cruz que coloca en los patios de sus casas. Así mismo, en la Iglesia se efectúan actos culturales en honor a la cruz y cada sector participa adornando su cruz.

Asimismo se organizan diferentes actividades tales como elección de reinas de belleza, encuentro de danzas, fiesta infantil, homenaje a las madres, homenaje a la Virgen, encuentros deportivos. Los pobladores de cada sector de Yagua organizan carrozas y comparsas con motivos relacionados con la flora y la fauna. Estas creaciones se muestran en los desfiles que por lo general se realizan durante los dos últimos domingos del mes de mayo. Esta tradición comenzó en los años ochenta del .

Referencias 
https://web.archive.org/web/20160303175538/http://sgg.carabobo.gob.ve/leyes/LeyDeDivisionPoliticoTerritorialDelEstadoCarabobo.pdf

Enlaces externos 

Parroquias del estado Carabobo